Maria Augusta (carnavalesca)
Maria Augusta (cineasta)
Maria Augusta Pacheco

Desambiguações de antropônimos